

Patronyme
 Chuck Swenson, créateur de la série télévisée d'animation américaine Mike, Lu & Og en 1999 ;
 Elmer Swenson (1913-2004), hybrideur de cépages américain ;
 Inga Swenson (1932- ), actrice américaine ;
 Jeep Swenson (1957-1997), acteur, cascadeur et catcheur américain ;
 Karl Swenson (1908-1978), acteur américain ;
 Richard Swenson (1952-), homme politique provincial canadien ;
 Will Swenson (1973- ), acteur américain. 

Homonymie
Homonymie de patronyme